В одиночному розряді тенісного турніру French Community Championships 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ірода Туляганова здобула титул, у фіналі перемігши Галу Леон Гарсію 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (півфінал)
 Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
 Єлена Докич (1-ше коло)
 Анхелес Монтоліо (чвертьфінал)

 Магі Серна (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (1-ше коло)
 Франческа Ск'явоне (1-ше коло)
 Маріана Діас-Оліва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

French Community Championships